

Ферплей — місто, штат Колорадо
 Ферплей — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 
 Фер-плей